Vukotić je priimek več oseb:
 Aleksandar Vukotić, črnogorski general
 Dušan Vukotić (1927–1998), črnogorsko-hrvaški filmski režiser-animator, risar, karikaturist
 Jaka Vukotič, slovenski ilustrator
 Janko Vukotić, črnogorski general, armadni general VKJ
 Jovan Vukotić, črnogorski general in vojaški zgodovinar
 Matevž Vukotić, slovenski športni plezalec, alpinist
 Petar Vukotić (1826–1904/07),  črnogorski vojvoda in senator